Mathilde (voornaam), een voornaam
 Matilda (boek), een boek uit 1988 van Roald Dahl 
 Matilda (1978), een film uit 1978
 Matilda (2017), Russische film uit 2017 
 Matilda (1996), een film uit 1996 naar het boek
 Matilda (2022), een verfilming van de op het boek gebaseerde musical
 Matilda (musical), een musical gebaseerd op het boek
 Matilda (spin), een geslacht van spinnen.
 Mathilda (geslacht), een geslacht van slakken
 Matilda I, een Britse tank
 Matilda II, een Britse tank
 Mathilda Belladonna, een personage uit de boekenreeks Harry Potter